El término trinitarias hace referencia al gentilicio o nombre común de varios institutos religiosos femeninos:

 Adoratrices trinitarias o Hermanas de los Ángeles fundadas por Clotilde Michelli en Acuto en 1834.
 Dominicas trinitarias fundadas por María de la Caridad en Quebec en 1887.
 Ermitañas trinitarias fundadas por Amalia de la Santísima Trinidad en Guayaquil.
 Josefinas trinitarias fundadas por Eladio Mosa en Plasencia en 1886.
 Misioneras eucarísticas trinitarias fundadas por Pablo María Guzmán en Ciudad de México en 1836.
 Oblatas trinitarias fundadas por Luigi Cianfriglia en Roma en 1960.
 Siervas trinitarias o Montalvas fundadas por Eleonor Ramírez de Montalvo en Florencia (Italia) en 1650.
 Siervas misioneras trinitarias fundadas por Thomas Judge en Filadelfia (Estados Unidos) en 1889.
 Trinitarias contemplativas fundadas por san Juan de Mata en 1198.
 Trinitarias de Evry fundadas por un grupo de terciarias de la catedral de Evry en París.
 Trinitarias de Madrid fundadas por Francisco de Asís Méndez Casariego y Mariana Allsopp González-Manrique en Madrid en 1885.
 Trinitarias de Mallorca fundadas por Miguel Ferrer Bauzá en Felanich en 1809.
 Trinitarias de María fundadas por la madre Lilie en Tijuana en 1992.
 Trinitarias de Roma fundadas por María Teresa Cucchiari en Roma 1762.
 Trinitarias de Valance fundadas por Juana Adrián en Valance en 1685.
 Trinitarias de Valencia fundadas por un grupo de terciarias trinitarias de Valencia (España) en 1885.